Deux districts à   :
 District d'Antsirabe I
 District d'Antsirabe II